Die Abkürzung AGTT steht für:

 Arbeitsgemeinschaft TELETEST, Fernsehforschungsorganisation in Wien, Österreich
 Agence Générale de Transit et de Transports, ein Logistikunternehmen in Marokko
 OTC-Abkürzung der Firma Angstrom Technologies Inc. in Kentucky, USA
 agtt Association Genevoise de Tennis de Table
 Messgerät für Elektronik

AGTT